Петриче́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Петриченко, Александр Александрович (1937 — 2013) — известный испытатель парашютно-авиационной техники, заслуженный парашютист-испытатель СССР (1985), заслуженный мастер спорта СССР (1969), лауреат Государственной премии СССР (1974), полковник (1982).
 Петриченко, Алексей Максимович (1911—1986) — учёный-литейщик.
 Петриченко, Андрей Архипович (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Петриченко, Василий Флорович (род. 1956) — президент Национальной академии аграрных наук Украины в 2013—2014 годах.
 Петриченко, Виктор Викторович  (1954—2014) — народный артист Украины.
 Петриченко, Евгений Владимирович (род. 1976) — украинский композитор.
 Петриченко, Иван Михайлович (1907—1944) — Герой Советского Союза.
 Петриченко, Кирилл Никифорович (1822—1895)— русский контр-адмирал, публицист.
 Петриченко, Константин Никифорович (1915—1995) — советский кинооператор.
 Петриченко, Кузьма Никифорович (1869—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Петриченко, Степан Максимович (1892—1947) — глава ВРК Кронштадтского восстания.

Составные фамилии

См. также 
 Петриченко — деревня в Мичуринском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.